Zupke ist der Familienname folgender Personen:

 Evelyn Zupke (* 1962), Bürgerrechtlerin in der DDR und Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur
 Wolf-Dieter Zupke (* 1943), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin